Хертель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хертель, Роберт (1831—1894) — немецкий скульптор.
 Хертель, Штефан (род. 1988) — немецкий боксёр-любитель, участник Олимпийских игр 2012 года.
 См. также 
 Breitkopf & Härtel — старейшее музыкальное издательство в мире. 
 Гертель